Тлакотепек де Мехија има више значења:

 Општина Тлакотепек де Мехија (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлакотепек де Мехија (Тлакотепек де Мехија, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику